FKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Torea, Fak-Fak, Indonesia